Еремей — мужское русское личное имя древнееврейского происхождения.

Персоналии

Имя 
 Еремей Глебович (ум. 1238) — владимирский воевода.
 Еремей Константинович (ум. 1372) — дорогобужский князь.

Фамилия 
 Еремей, Григорий Исидорович (род. 1935) — советский и молдавский политик.

См. также 
 Еремей Запрягальник — день в народном календаре славян, отмечаемый 1 (14) мая.
 Иеремия (значения)